В первой таблице перечислены песни, записанные и официально выпущенные поп-певцом Майклом Джексоном. Также в список вошли треки других исполнителей, в которых Джексон выступил в качестве приглашённого исполнителя или бэк-вокалиста. В таблицу не вошли песни записанные The Jackson 5, за исключением композиции 2300 Jackson Street, на момент выхода которой Джексон уже не был участником группы, но был приглашённым исполнителем. Также здесь указывается год выпуска песни, а не записи. Список песен The Jackson 5 см. тут. Отдельный список песен, написанных Джексоном тут.

Список песен, выпущенных Майклом Джексоном 
В период с 1971 по 2022 гг. издано более 190 сольных песен.

В период с 1978 по 2018 гг. было также издано более 40 композиций, где Майкл Джексон был приглашённым исполнителем либо бэк-вокалистом.

Песни, в которых вокальный вклад Майкла Джексона оспаривается

Песни, созданные для других исполнителей 
В список входят песни, написанные и/или спродюсированные Майклом Джексоном для других исполнителей, при этом его вокал в них не присутствует. В список не включены те песни, в которых Джексон был указан как один из соавторов, только лишь из-за используемого сэмпла из его композиций.

Песни, исполнявшиеся Майклом Джексоном только на ТВ, концертах и пр. 
Существует ряд композиций, которые не издавались официально, но тем не менее исполнялись Майклом Джексоном на телепередачах, концертах, прозвучали в играх и фильмах. Также в список включены песни, исполнявшиеся в узком кругу. Список не претендует на полноту.

Другое

Песни The Jackson 5 и The Jacksons, которые Майкл Джексон исполнял также на сольных выступлениях 
На ряде телепередач 70-х гг., а также в своих сольных турах (уже после ухода из группы), Майкл продолжал исполнять некоторые песни из репертуара The Jackson 5 и The Jacksons сольно.

Песни, созданные Майклом Джексоном для The Jackson 5 / The Jacksons

Написанные для The Jackson 5

Спродюсированные для The Jacksons

Неизданное, но звучавшее на сцене или телевидении

Примечания 

Джексон, Майкл
Песни Майкла Джексона
Песни, спродюсированные Майклом Джексоном
Песни, написанные Майклом Джексоном